Джим Торп може да се отнася за:

 Джим Торп – американски спортист
 Джим Торп - град в Пенсилвания
 Джим Торп - състезател по голф